Unión Patriótica bezeichnet die folgenden Parteien:

 Unión Patriótica (Spanien), gegründet durch den spanischen Diktator Miguel Primo de Rivera
 Unión Patriótica (Kolumbien), gegründet von der FARC und der kolumbianischen Kommunistischen Partei in den 1980er Jahren
 Unión Patriótica (Panama), gegründet 2006 durch Zusammenschluss der Parteien Solidaridad und Partido Liberal Nacional

Siehe auch:
 Patriotische Union (Begriffsklärung)